

Димово () — місто в Видинській області. Входить до складу общини Димово.
 Димово () — громада у складі Видинської області.
 Димово () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.